Acheng kan syfta på:

Zhong Acheng - en kinesisk författare

Geografi

Kina 

 Acheng, stadsdistrikt i Harbin, 
 Acheng (köping), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar